Israelitischer Tempel steht für:

 Israelitischer Tempel, andere Bezeichnung für den Jerusalemer Tempel
 Israelitischer Tempel Czernowitz, ehemalige Synagoge in Czernowitz
 Israelitischer Tempel (Hamburg), ehemalige Synagoge in Hamburg